De Iuliis – cognome italiano
 Alboino De Iuliis – militare italiano
 Giulio De Iuliis – politico italiano